Juana de Inglaterra puede referirse a:

Juana de Inglaterra, Reina de Sicilia (1165-1199), hija de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, y esposa de Guillermo II de Sicilia.
Juana de Inglaterra, Reina de Escocia (1210-1238), hija de Juan Sin Tierra e Isabel de Angulema, y esposa de Alejandro II de Escocia.
Juana de la Torre (1321-1362), también conocida como Juana de Inglaterra y esposa de David II de Escocia